Le Ham peut faire référence à différentes communes et ancienne communes françaises :
 Le Ham, dans la Manche ;
 Le Ham, dans la Mayenne ;
 Le Ham, ancienne commune du Calvados.

Voir aussi